Weihergraben ist ein Gewässername 

 Kauerlacher Weihergraben – siehe unten → Weihergraben (Schwarzach)

 Weihergraben (Aisch), Oberlauf eines rechten Zuflusses der Aisch bei Weppersdorf, Gemeinde Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Weihergraben (Altmühl) – zwei Zuflüsse der Altmühl in Bayern; flussabwärts:
 Weihergraben (Altmühl, Binzwangen), linker Zufluss gegenüber Binzwangen, Markt Colmberg, Landkreis Ansbach
 Weihergraben (Altmühl, Alesheim), linker Zufluss nahe Alesheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Weihergraben (Arrabach), rechter Oberlauf des Arrabachs (zum Lentersheimer Mühlnach, zur Wörnitz) bis in Obermögersheim, Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Weihergraben (Asbach), Zufluss der Asbacher Bach im Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Weihergraben (Bogenbach), rechter Zufluss des Bogenbachs nach Steinburg, Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weihergraben oder eher Kennerbach (Breg) oder Lachengraben, rechter Zufluss der Breg in Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Weihergraben (Burraubach), rechter Zufluss des Burraubachs vor Wald, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Weihergraben (Buxbach), rechter Oberlauf des Buxbachs bei Veitserlbach, Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Weihergraben (Donau) – zwei Zuflüsse der Donau in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Weihergraben (Donau, Neudingen), linker Zufluss nach Neudingen, Stadt Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Weihergraben (Donau, Dellmensingen), rechter Zufluss über den Kraftwerkskanal Donaustetten nahe Dellmensingen, Stadt Erbach, Alb-Donau-Kreis
 Weihergraben, Oberlaufname im Gebiet der Gemeinde Unterstadion der Ehrlos (Donau), rechter Zufluss der Donau in Berg, Stadt Ehingen (Donau), beide Orte im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Weihergraben (Euerbach), Zufluss des Euerbach im Landkreis Schweinfurt
 Weihergraben (Fränkische Rezat) – zwei Zuflüsse der Fränkischen Rezat im Landkreis Ansbach, Bayern; flussabwärts:
 Weihergraben (Fränkische Rezat, Kirschendorf), rechter Zufluss bei Kirschendorf, Markt Lichtenau
 Weihergraben (Fränkische Rezat, Bechhofen), rechter Zufluss nach Bechhofen, Gemeinde Neuendettelsau
 Weihergraben (Gailach), linker Zufluss der Gailach bei Monheim im Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Weihergraben (Glött), linker Zufluss der Glött gegenüber Glött, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Weihergraben (Gröbenbach), rechter Zufluss des Gröbenbach in Oberbayern
 Weihergraben (Kaltbach), rechter Zufluss des Kaltbachs (zum Nutzgraben, zum Laimbach, zum Ehebach) nach Klosterdorf, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Weihergraben (Kocher), linker Zufluss des Kochers vor Oedheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Weihergraben (Kochhart), rechter Zufluss der Kochhart in Reusten, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Weihergraben, Abschnittsname des Krebsbach (zur Stockacher Aach) bis Guggenhausen, Gemeinde Eigeltingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Weihergraben (Krettenbach), linker Zufluss des Krettenbachs (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) gegenüber Krettenbach, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Weihergraben (Lauter), linker Oberlauf der Lauter oder des Lauterbachs bis Tremersdorf, Gemeinde Lautertal, Landkreis Coburg, Bayern
 Weihergraben (Main), rechter Zufluss des Mains nahe Mainklein, Gemeinde Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern 
 Weihergraben (Maubach), linker Zufluss des Maubach (Murr) bei Waldrems, Stadt Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Weihergraben (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs bei Pfofeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Weihergraben (Mühlkanal Adlermühle), linker Zufluss des Mühlkanal Adlermühle (zur Alten Dreisam, zur Dreisam) in Bahlingen am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Weihergraben (Näßlichbach), linker Zufluss des Näßlichbaches bei Geiselbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Weihergraben (Paar) – zwei Zuflüsse der Paar in Bayern; flussabwärts:
 Weihergraben (Paar, Geltendorf), rechter Zufluss nach Kaltenberg, Gemeinde Geltendorf, Landkreis Landsberg am Lech
 Weihergraben (Paar, Friedberg), linker Zufluss der Paar nach der Griesbachmühle, Stadt Friedberg, Landkreis Aichach-Friedberg
 Weihergraben (Rott), linker Zufluss der Rott bei Oberharting in der Gemeinde Oberbergkirchen  im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayer
 Weihergraben (Röhlinger Sechta), linker Oberlauf der Röhlinger Sechta bis Pfahlheim, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Weihergraben (Roter Main), linker Zufluss des Roten Mains bei Eimersmühle, Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Weihergraben (Schefflenz), rechter Zufluss der Schefflenz in Oberschefflenz, Gemeinde Schefflenz, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Weihergraben (Schrannenbach), linker Zufluss des Schrannenbachs (zur Ilm, zur Abens) bei Münchsmünster, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Weihergraben (Schwabach) – zwei Zuflüsse der Schwabach (zur Regnitz) in der Gemeinde Uttenreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern; flussabwärts:
 Weihergraben (Schwabach, Weiher), rechter Zufluss nach Weiher
 Weihergraben (Schwabach, Uttenreuth), teils auch Uttenreuther Graben, rechter Zufluss in Uttenreuth
 Weihergraben (Schwarzach) – zwei Zuflüsse der Schwarzach (zur Altmühl) im Landkreis Roth, Bayern; flussabwärts:
 Weihergraben (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach nach Reckenstetten, Markt Allersberg
 Kauerlacher Weihergraben, rechter Zufluss bei Kauerlach, Stadt Hilpoltstein
 Weihergraben (Starnberger See), östlicher Zufluss des Starnberger Sees nahe Schloss Seeburg, Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Weihergraben (Sulzach) – zwei Zuflüsse der Sulzach im Landkreis Ansbach, Bayern; flussabwärts:
 Weihergraben (Sulzach, Dürrwangen), rechter Zufluss bei Dürrwangen
 Weihergraben (Sulzach, Wittelshofen), rechter Zufluss bei Wittelshofen
 Weihergraben (Weihung), Zufluss zu einem rechten Nebenlauf der Weihung bei Steinberg, Gemeinde Staig, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Weihergraben (Wertach), Zufluss der Wertach im Landkreis Ostallgäu
 Weihergraben (Wörnitz), zwei rechte Zuflüsse der Wörnitz in Bayern; flussabwärts:
 Weihergraben (Wörnitz, Weiltingen), Zufluss in Weiltingen, Landkreis Ansbach
 Weihergraben (Wörnitz, Lochenbach), Zufluss in Lochenbach, Gemeinde Auhausen, Landkreis Donau-Ries
 Weihergraben (Wurmbach), rechter Zufluss des Wurmbachs (zum Ödenbach, zum Kreuthbach) vor Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Weihergraben (Zenn), rechter Zufluss der Zenn bei Markt Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Weihergraben (Zipser Mühlbach), indirekter Zufluss der Pegnitz in Oberfranken

Siehe auch:
 Altweihergraben
 Weiherbach
 Weiherbrunnenbach
 Weiherwasengraben